Chef ( — «шеф-повар», в свою очередь от  — «главный»).
 Chef — эзотерический язык программирования, программы на котором напоминают кулинарные рецепты.
 Chef — программное средство описания конфигураций программного обеспечения.

См. также 
 Шеф